Bonifacy Sabaudzki (ur. 1 grudnia 1244 w Chambéry - zm. 1263 w Turynie) – hrabia Sabaudii w latach 1253-1263.

Życiorys 
Bonifacy był jedynym synem Amadeusza IV z dynastii sabaudzkiej i Cecylii de Baux (zm. 1275), córki Barrala, pana Baux i wicehrabiego Marsylii. Nigdy się nie ożenił i nie doczekał potomstwa. Zmarł w niewoli na skutek ran poniesionych w bitwie.

Po jego śmierci władzę przejął Piotr II Sabaudzki.

Rodowód 

Dynastia sabaudzka
Władcy Sabaudii
Urodzeni w 1244
Zmarli w 1263
Ludzie urodzeni w Chambéry